Rouvillois peut désigner :
 Frédéric Rouvillois (1964-),  professeur de droit public et écrivain français ;
 Gwen Rouvillois, plasticienne et universitaire
 Henri Rouvillois (1875-1969), chirurgien militaire français ;
 Jean Rouvillois (1905-1975), général de division français ;
 Marc Rouvillois (1903-1986), général dans l'armée française
 Philippe Rouvillois (1935-2014), haut fonctionnaire français ;
 Philippe Augustin Le Rouvillois (1756-1819), militaire français.